Berengarie Portugalská (portugalsky Berengária de Portugal, dánsky Berengária af Portugal, 1195 – 27. března 1221) byla portugalská infantka a jako manželka dánského krále Valdemara II. dánská královna.

Život 

Berengarie se narodila jako předposlední z jedenácti dětí portugalského krále Sancha I. a jeho manželky Dulce Aragonské.

Roku 1214 byla ve věku zhruba osmnácti let provdána za ovdovělého dánského krále Valdemara II. (první manželkou byla česká princezna Dagmar, dcera Přemysla Otakara I.). Během tohoto pouze sedm let trvajícího manželství uskutečnil Valdemar své slavné tažení do Estonska.

Berengarie nebyla u dánské veřejnosti populární. Veřejnost měla tendenci srovnávat ji s její velmi oblíbenou předchůdkyní, královnou Dagmar; v lidových baladách byla sice se svými černými vlasy a tmavýma očima označována za krasavici, ale jako krutá, pyšná, hamižná a bezcitná stavěna do protikladu s mírnou a laskavou plavovlasou a modrookou Dagmar, obviňovali ji ze zvýšení daní Valdemarem II., jež šly na jeho vojenské akce. V historických pramenech však nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by opravňovaly takový tvrdý soud.

Potomci 
Dánskému králi Valdemarovi II. Berengarie porodila čtyři děti – dceru a tři syny; synové postupně všichni usedli na dánský trůn.

 Erik (1216–1250), od roku 1231 následník trůnu a od roku 1241 král; v roce 1250 byl popraven – sťat
 Žofie (1217 – 2. listopadu 1247); v roce 1225 se provdala za braniborského markraběte Jana I.
 Abel (1218–1252), vévoda Schleswigu od roku 1231 a od roku 1250 dánský král
 Kryštof (1219–1259), vévoda Lollandu a Falsteru od roku 1231 a od roku 1252 dánský král

Při porodu pátého dítěte Berengarie v březnu 1221 zemřela. Je pohřbena v klášterním kostele v Ringstedu vedle Valdemara II., po jeho druhém boku je pohřbena královna Dagmar (Markéta).

Vývod z předků

Odkaz 
V roce 1855 nechal dánský král Frederik VII., jenž se velmi zajímal o historii a archeologii, otevřít Berengariinu hrobku. Kromě kostry královny zde byly nalezeny zbytky hedvábného oděvu a silný cop.

Externí odkazy 
 
  http://www.thepeerage.com/p10548.htm#i105475
  http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/194/origin/170
  http://runeberg.org/dbl/2/0086.html
 Berengarie Portugalská na obrazu z roku 1771

Dynastie Burgundsko-Portugalská
Dánské královny
Šlesvické vévodkyně
Portugalské infantky
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Ringsted
Narození ve 12. století
Úmrtí 27. března
Úmrtí v roce 1221
Ženy